American Academy heißen mehrere Institutionen:

 American Academy in Berlin
 American Academy in Rome
 American Academy of Arts and Letters
 American Academy of Arts and Sciences
 American Academy of Dramatic Arts
 American Academy of Neurology
 American Academy of Nursing
 American Academy of Pediatrics
 American Academy of Religion